Шемере́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 30 км на захід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Шемере і Артон-ан-Ре було об'єднано в новий муніципалітет Шом-ан-Ре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 911 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2355,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 
 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 

 Шемере на сайті французького Національного інституту географії
 Шемере на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шемере на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара